Пеніки () — село в Ломоносовському районі Ленінградської області.
 Пеніки () — острів в Окрузі Тисячі Островів у Джакарті, Індонезії.